Saalgraben ist ein Gewässername:

 Saalgraben (Fränkische Saale), linker Zufluss der Fränkischen Saale bei Untereßfeld, Stadt Bad Königshofen im Grabfeld, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Saalgraben (Schnauder), rechter Zufluss der Schnauder nach Gröba, Stadt Meuselwitz, Landkreis Altenburger Land, Thüringen beim ehemaligen Tagebau Haselbach
 Saalgraben (Seltenbach) oder Salgraben, linker Zufluss des Seltenbachs in Ergenzingen, Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg; mit versickerndem Oberlauf Aischbach

Siehe auch:
 Saalbach